Serce to samotny myśliwy (The Heart Is a Lonely Hunter): powieść Carson McCullers z 1940 roku
 Serce to samotny myśliwy (The Heart Is a Lonely Hunter): adaptacja w reżyserii Roberta Ellisa Millera z 1968 roku